Einojuhani Rautavaara – compositore finlandese
 Il caso Rautavaara – racconto di fantascienza dello scrittore statunitense Philip K. Dick
 Rautavaara – comune finlandese nella regione del Savo settentrionale
 Tapio Rautavaara – giavellottista, cantante e attore finlandese